Spojení písmen G a G může mít různé významy:

GG 
 GG – kód ISO 3166-2 pro Guernsey
 GG – zkratka pro dobrou (povedenou) hru (Good game), výslovnost [dži dží], může být použito jako vítězný výkřik nebo výzva 
 GG – Grundgesetz, základní zákon Německa  
 Global Greens – celosvětová síť politických stran
 GG – logo značky Gucci

G.G. 
 zkratka katolického pozdravu Grüß Gott  = Bůh (Ti) žehnej (v internetové konverzaci obdobně jako dnes používaná zkratka D.D. = dobrý den)

Gg 
 Gigagram – jednotka hmotnosti

.gg 
 .gg – internetová doména nejvyššího řádu pro Guernsey